Il singolare del torneo di tennis Louisville Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale John Alexander 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (quarti di finale)
 John Alexander (quarti di finale)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Harold Solomon (Campione)
 Dick Stockton (terzo turno)
 Wojciech Fibak (semifinali)
 John Alexander (finale)

 José Higueras (terzo turno)
 Jaime Fillol (terzo turno)
 Terry Moor (secondo turno)
 Hans Gildemeister (secondo turno)
 Phil Dent (terzo turno)
 Francisco González (primo turno)
 Bob Giltinan (primo turno)
 Wojciech Fibak (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1978